Mer-Chamis ist der Familienname folgender Personen:

 Arna Mer-Chamis (1929–1995), israelische Menschenrechtsaktivistin
 Juliano Mer-Chamis (1958–2011), israelischer Schauspieler, Filmregisseur und politischer Aktivist